Walter Burleigh kan syfta på:

* Walter Burley (omkring 1275–omkring 1345), engelsk filosof
 Walter A. Burleigh (1820–1896), amerikansk fysiker och advokat